Симэнь:

 Симэнь — пересадочный узел Тайбэйского метрополитена, связывающий линии Баньнань и Сяонаньмэнь.
 Симэнь — китайская фамилия.